Knippenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Knippenberg (1914–1970), deutscher Schauspieler, Sänger, Theaterregisseur, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Jan Knippenberg (1948–1995), niederländischer Ultramarathonläufer und Historiker
 Jörg Knippenberg (* 1959), deutscher Eishockeyspieler
Bauwerke:
 Burg Knippenberg im niedersächsischen Landkreis Diepholz
Siehe auch:
 Geschützter Landschaftsbestandteil Steinbruch am Knippenberg
 Kippenberg